Il Gruppo II della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2014. I due vincitori sono ammessi al Gruppo I.

Teste di Serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formula: 16 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Tutte le squadre prendono parte al torneo fin dal primo turno, gli ottavi di finale, fino a che non rimangono solo due squadre le quali vengono promosse al Gruppo I della zona Euro-Africana. Le otto squadre sconfitte nel primo turno disputano un turno eliminatorio parallelo fra di loro in cui le quattro sconfitte retrocedono al Gruppo III.

Tabellone

Primo turno

Sudafrica vs. Monaco

Norvegia vs. Lituania

Finlandia vs. Bulgaria

Bosnia ed Erzegovina vs. Grecia

Bielorussia vs. Irlanda

Moldavia vs. Egitto

Marocco vs. Lussemburgo

Danimarca vs. Cipro

Secondo turno

Sudafrica vs. Lituania

Finlandia vs. Bosnia ed Erzegovina

Moldavia vs. Bielorussia

Danimarca vs. Lussemburgo

Play-off

Norvegia vs. Monaco

Grecia vs. Bulgaria

Irlanda vs. Egitto

Marocco vs. Cipro

Terzo turno

Bosnia ed Erzegovina vs. Lituania

Danimarca vs. Moldavia

Voci correlate
Coppa Davis 2014 Zona Euro-Africana Gruppo I
Coppa Davis 2014 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2014 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa II